Zandt von Merl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Zandt von Merl (1690–1754), Unternehmer und Amtmann zu Grimburg
 Franz Georg Zandt von Merl (1723–1785), Erbvogt in Zell an der Mosel und Amtmann im Kurfürstentum Trier sowie Unternehmer
 Hugo Zandt von Merl (1764–1845), kaiserlicher Kammerherr und Bürgermeister
 Johann Zandt von Merl (Erbvogt) (um 1550–1621), kurtrierischer Landeshofmeister und Rat sowie Amtmann und Vogt
 Matthäus Zandt von Merl († 1374), deutscher Abt im Augustiner-Chorherrenstift Springiersbach
 René Zandt von Merl (1806–1884), deutscher Politiker, Mitglied des Provinziallandtages der Rheinprovinz, Bürgermeister in Weiskirchen